Collatéral peut désigner :

Finance 
 un collatéral, en finance
 Titre de créance collatéralisé

Arts et divertissements  
 Collatéral, un film réalisé par Michael Mann sorti en 2004 
 Collateral, série britannique de David Hare (2018) 
 Collateral, un album du groupe australien Nervo

Secteur Médical 
 Ligament collatéral fibulaire
 Ligament collatéral tibial

Autres 
 un collatéral, en architecture ;
 un dommage collatéral.